Мільковський Василь Віталійович — старший матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

 Мільковський район — адміністративна одиниця Камчатського краю Російської Федерації.

Примітки